Core i5 – generacja procesorów firmy Intel, wykonana w technologii x86-64. Premiera odbyła się 7 września 2009 roku.

Intel Core i5 jest wariantem serii Intel Core i7. i7 od i5 zazwyczaj różni się podwojoną liczbą wątków oraz zwiększeniem pamięci cache. Serie Core i5 posiadają zintegrowany kontroler pamięci RAM, zintegrowany kontroler karty graficznej PCI Express oraz kontroler Direct Media Interface do komunikacji z chipsetem. Jego gniazdem są LGA 1150, LGA 1155, LGA 1156 i najnowsze LGA 1200.

Modele

Przypisy 

Procesory Intel

en:Intel Core#Core i5